Това е списък на градовете в Испания по население.

Източници 

Испания